Анатолий Третьяков:
 Третьяков, Анатолий Ильич (1926—2016) — заслуженный машиностроитель РСФСР, лауреат Государственной премии СССР.
 Третьяков, Анатолий Тихонович (1899—1978) — советский партийный и государственный деятель, Герой Социалистического Труда.